VHL 2013-14 var den fjerde sæson af ishockeyligaen VHL, der var Ruslands næstbedste liga for mandlige klubhold. Ligaen havde deltagelse af 26 hold, der først spillede et grundspil med 50 spillerunder, hvorfra de seksten bedste hold gik videre til slutspillet om mesterskabet på niveau 2 i det russiske ligasystem.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af 26 hold, hvilket var et færre end sæsonen før. I forhold til den foregående sæson var der sket følgende ændringer:
 HK Junost var efter én sæson i VHL flyttet tilbage til den hjemlige Ekstraliga.
 Lokomotiv Jaroslavls andethold var blevet nedlagt og derfor trukket ud af ligaen.
 HK Lipetsk var blevet optaget som nyt hold i ligaen.
 HK VMF var flyttet fra Sankt Petersborg til Kondopoga i Østkarelen og havde skiftet navn til HK VMF-Karelija.
 HK Ariada-Akpars havde skiftet navn til HK Ariada.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 50 kampe i grundspillet – to kampe (en på hjemme- og en på udebane) mod hvert af de 25 andre hold.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De seksten bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Stilling

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de seksten bedste hold fra grundspillet, og holdene blev seedet fra 1 til 16 i henhold til deres placering i grundspillet. Holdene mødtes i en cupturnering, og i hver runde spillede det højst seedede hold mod det lavest seedede hold osv. Alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp nr. 1, 2, 5 og 7.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger 

Holdene blev seedet fra 1 til 16 i henhold til deres placering i grundspillet.

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale om Petrov-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL   
 VHL - Grundspil 2013-14 - Kampe   
 VHL - Grundspil 2013-14 - Stilling   
 VHL - Grundspil 2013-14 - Statistik   
 VHL - Slutspil 2013-14 - Kampe   
 VHL - Slutspil 2013-14 - Overblik   
 VHL - Slutspil 2013-14 - Statistik

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2013
Ishockey i 2014